Гней (Gnaeus) е малко мъжко име през Древен Рим.

Известни с това име:

 Гней Помпей Магнус (Помпей Велики) (* 106, + 48 пр.н.е.), римски държавник и пълководец
 Гней Помпей (младши) (* 78, + 45 пр.н.е.), римски политик и генерал
 Гней Калпурний Пизон, няколко римски политици
 Гней Домиций Ахенобарб, няколко римски политици
 Гней Октавий, няколко римски политици
 Гней Сервилий Цепион, няколко римски политици
 Гней Корнелий Лентул, няколко римски политици
 Гней Корнелий Блазион, няколко римски политици
 Гней Фулвий Центумал, няколко римски политици
 Гней Папирий Карбон, няколко римски политици
 Гней Сентий Сатурнин, няколко римски политици

Мъжки имена